Zybach ist ein Familienname in der Schweiz. Die Träger des Namens waren ursprünglich nur in Gemeinden des Berner Oberlands heimatberechtigt.

Namensträger 
 Peter Zybach (1790–1873), Gastwirt, Pionier des Fremdenverkehrs im Berner Oberland
 Ursula Zybach (* 1967), Schweizer Politikerin (SP)

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname